Амбросовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Амбросовичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Амбросовичи — агрогородок в Шумилинском районе Витебской области.